Натуральне число 1979
 1979 рік до нашої ери
 1979 рік нашої ери